Sezon 1938 był 9. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
14 goli – Aatos Lehtonen (HJK Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1938 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii